Il singolare del torneo di tennis Quebec WCT 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Marty Riessen che ha battuto in finale Rod Laver 7-5, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Rod Laver (finale)
 Ken Rosewall (quarti di finale)
 Tom Okker (primo turno)
 Cliff Drysdale (semifinali)
 Arthur Ashe (semifinali)
 Bob Lutz (secondo turno)

 Marty Riessen (campione)
 Charlie Pasarell (quarti di finale)
 John Newcombe (primo turno)
 Roy Emerson (quarti di finale)
 John Alexander (secondo turno)
 Roger Taylor (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Quebec WCT 1972